Pelanomodon — род вымерших терапсид из группы дицинодонтов, обитавший во времена позднего пермского периода. Большинство ископаемых были обнаружены в бассейне Кару в Южной Африке, в Зоне сборки Daptocephalus (Daptocephalus Assemblage Zone). Отсутствие окаменелостей в более поздних отложениях указывают на то, что род не пережил пермско-триасовое вымирание.

Родовое название состоит из трёх частей: Pel — «грязь», anomo — «без» и don — «зуб». Таким образом, полностью название можно перевести как «грязный аномодонт».

В период существования рода бассейн Кару представлял собой обширную пойменную местность.

Pelanomodon находится в семействе Geikiidae вместе с Aulacephalodon и Geikia. Aulacephalodon, скорее всего, жил рядом с Pelanomodon в бассейне Кару, в то время как окаменелости Geikia были обнаружены в Шотландии и Танзании. Отличительной чертой Pelanomodon, отделяющей его от Aulacocephalodon, является отсутствие бивней. Ряд особенностей анатомии черепов разных особей стал причиной выделения двух отдельных видов Pelanomodon: P. moschops (типовой) и P. rubidgei. Однако недавний анализ указывает на их вероятную синонимию.

 Описание 

 Череп Pelanomodon известен главным образом по полным и частичным черепам. Именно по этой причине морфология черепа используется для того, чтобы отличать Pelanomodon от других родов в семействе Geikiidae. Отсутствие клыков является важной особенностью, которая используется для отделения Pelanomodon от Aulacephalodon (в дополнение к гребням над ноздрями и глазницами и изгибам на скуловой кости). Pelanomodon отличается от Geikia более вытянутыми височным отверстием и мордой, менее развитым глоточным гребнем и шишковидным отверстием.

В дополнение к этим различиям череп Pelanomodon имеет много других характерных черт. Наиболее очевидная особенность заключается в том, что череп больше по ширине, нежели по высоте, из-за чего голова имеет треугольную форму при взгляде сверху, так как углы височных окон сильно выдаются в стороны. Относительно других дицинодонтов, внешние ноздри расположены достаточно высоко и несколько вытянуты. Орбиты также расположены выше, чем у других представителей инфраотряда. Также как и у других аномодонтов, у Pelanomodon есть защёчные зубы, но отсутствуют моляры. Кроме того, как и у других терапсид, премаксилла расширяется назад, образуя вторичное нёбо.

 Обнаружение и виды 
Первый образец Pelanomodon был обнаружен Робертом Брумом в 1913 году на территории бассейна Кару. Он состоял из почти полного черепа без нижней челюсти. Первоначально окаменелость была описана как вид рода Dicynodon — D. moschops, однако в анализе 1969 года, проведённом Кейзером (Keyser A. W.), выделяется в отдельный род и вид — Pelanomodon moschops. Второй вид — Pelanomodon rubidgei — был описан Брумом в 1938 году на основе полного черепа, найденного в том же регионе Самуэлем Рубиджем.

Между 1913 и 1950 годом Брум описал ещё 5 видов на основании различий в анатомии ряда полных и фрагментарных черепов, однако более поздние исследования показали, что отличия в морфологии недостаточны для выделения отдельных таксонов.

Новый анализ, проведённый в 2015 году, показал, что морфологические особенности, разделяющие Pelanomodon moschops и Pelanomodon rubidgei, вероятно, являются следствием внутривидового полового диморфизма. В том же анализе озвучивается предположение о том, что другой дицинодонт из бассейна Кару, описанный Брумом в 1913 году — Propelanomodon — на самом деле является ювенильной формой Pelanomodon. Авторы анализа помещают все реклассифицированные виды в типовой вид Pelanomodon moschops.

 Палеобиология 

 Половой диморфизм 
В прошлом различия в морфологии различных черепов интерпретировались как аутапоморфии для отдельных видов, однако в обзоре 2015 года они были пересмотрены в качестве примеров полового диморфизма внутри одного таксона. Ранее выделялось два вида: P. moschops (череп имеет длину около 18 см, гребни над глазницами и ноздрями слабо выражены) и P. rubidgei (длина черепа около 18 см, гребни над глазницами и ноздрями мощнее и крупнее, чем у P. moschops). По мнению ряда палеонтологов, эти отличия являются следствием полового диморфизма.

 Онтогенез Propelanomodon tylorhinus — вид дицинодонтов и бассейна Кару, который, вероятно, является молодой особью Pelanomodon. Он обладал более коротким (около 14 см) черепом со слабо выраженными гребнями и несколько отличающимися височными окнами (у Propelanomodon они образуют прямую линию, в то время как у Pelanomodon несколько наклонены вбок, придавая голове треугольную форму). Ноздри Propelanomodon относительно маленькие, а орбиты напротив, несколько увеличены. Сторонники синонимии указывают на то, что данные различия являются следствием малого возраста особи на момент смерти.

 Питание 
Как и другие дицинодонты, Pelanomodon был растительноядным животным. Кейзер указывает на особенности строения черепа, исходя из которых жевательные движения могли осуществляться лишь передним концом челюстей. Эта, а также несколько других особенностей, таких как высокое размещение глазниц и ноздрей, могут указывать на питание водной и околоводной растительностью из мелких водоёмов.

 Палеоэкология 
Все известные на сегодняшний день окаменелости были обнаружены только на территории бассейна Кару. Pelanomodon'', также как и другие дицинодонты из это региона, находятся в составе группы Бофорта (третьего слоя отложений бассейна Кару, состоящего из позднепермских и среднетриасовых отложений). Анализ пород указывает на наличие в регионе пойм нескольких крупных рек. Климат был полузасушливым, а осадки имели сезонный характер. Данный тип климата, в сочетании с крупными водоёмами, периодически выходившими из берегов, благоприятствовал обильному разрастанию различной прибрежной растительности, что в свою очередь привело к появлению большого числа растительноядных животных. Фактически, дицинодонты оказались самой распространённой группой на данной территории.

Примечания 

Фоссилии, описанные в 1938 году
Дицинодонты
Пресмыкающиеся пермского периода